Charmed může být:
 Čarodějky (seriál) (v originále Charmed) – americký televizní seriál z let 1998–2006
 Charmed (seriál, 2018) – americký televizní seriál z roku 2018, reboot seriálu Čarodějky
 Charmed (komiks) – komiksová série, pokračování seriálu z roku 1998
 Charmed (hudební skupina) – norská hudební skupina